Ма́ркус Э́нтони Гейл (; ) — английский и ямайский футболист, выступал за сборную Ямайки с 1998 по 2002 год. Гейл мог играть на позиции нападающего или полузащитника, а в конце карьеры он также выступал как центральный защитник.

Клубная карьера

«Брентфорд» 
Гейл начал свою карьеру в «Брентфорде» в 1989 году. Всего в составе этого клуба он забил 26 голов за 193 матчей.

В 1990 году Гэйл был арендован финским клубом «КуПС», после чего он стал игроком основы в «Брентфорде». В то время «Брентфорд» играл в Третьем дивизионе Англии и боролся за попадание во Второй дивизион. В сезоне 1990/91 Гейл сыграл 33 матча и забил 6 мячей, но это не помогло его клубу подняться дивизионом выше. В сезоне 1991/92 Маркус Гейл был ключевым игроком команды, забив в 38 матчах 6 голов. Это позволило «Брентфорду» занять место в новом Первом дивизионе Англии (ранее он назывался Вторым дивизионом). В сезоне 1992/93 Гэйл отыграл на высоком уровне. 24 марта 1994 года он вместе со своим хорошим другом и партнёром по команде Гари Биссетом перешёл в «Уимблдон», который в том сезоне финишировал на шестом месте в английской Премьер-лиге.

«Уимблдон» 
Дебют Гейла за новый клуб состоялся через два дня после приезда в команду в матче с «Лидс Юнайтед» («Уимблдон» выиграл 1:0). В сезоне 1993/94 он сыграл всего 10 матчей и ни разу не отличился. Он забил два гола в сезоне 1994/95 за 23 встречи, а «Уимблдон» закончил сезон на девятом месте. В сезоне 1995/96 он пропустил всего лишь 4 матча лиги, забил 5 голов и помог клубу занять 14 место в Английской Премьер-лиге. Лучшим сезоном Гейла в «Уимблдоне» стал 1996/97. Гейл забил 9 мячей в Премьер-лиге, и его команда заняла девятое место в чемпионате, а также дошла до полуфиналов двух внутренних кубков. Гейл забил победный мяч за «Уимблдон» в переигровке матча четвёртого раунда Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» в феврале 1997 года. В том матче это был единственный мяч, и «Уимблдон» сенсационно выиграл со счётом 1:0.

Сезон 1997/98 был для футболиста менее успешным. Гейл провёл 30 матчей, но забил только дважды. Этот сезон «Уимблдон» начал хорошо и был в пятёрке лучших команд по ходу чемпионата, но вторая половина чемпионата оказалась провальной. В итоге «Уимблдон» финишировал на пятнадцатом месте. В сезоне 1998/99 Гейл смог забить 10 мячей в чемпионате, но его команде это не помогло, и они остались на 16 месте таблицы. В сезоне 1999/00 он отличился 7 раз, но допустив поражение команды от «Саутгемптона», «Уимблдон» покинул Премьер-лигу, после четырнадцати лет выступления в ней.

Гейл остался верен своей команде и провёл в её составе весь следующий сезон 2000/01, сыграв 32 матча и забив 3 мяча. Но в конце сезона он всё-таки был продан за 1 млн фунтов в шотландский клуб «Рейнджерс». За семь лет выступлений за «Уимблдон» он провёл 226 матчей чемпионата и забил 37 голов.

Последние годы 
За «Рейнджерс» Гэйл сыграл только четыре матча и в конце сезона был продан в английский «Уотфорд». В сезоне 2002/03 он был признан лучшим игроком клуба за сезон. Следующий сезон он также провёл на высоком уровне, а в сезоне 2004/05 Гэйл получил травму и покинул клуб в марте 2005 года.

Гейл вернулся в свой родной «Брентфорд» и сыграл за него 37 матчей (30 в чемпионате, 2 гола), затем 17 мая 2006 года был отпущен, и 2 июля Гейл подписал контракт с «Олдершот Таун». В этом клубе он оформил первый хет-трик за всю карьеру в матче против «Киддерминстер Харриерс» 14 октября 2006 года. После окончания сезона 2006/07 футболист перешёл в клуб Истмийской футбольной лиги АФК «Уимблдон». После матча с «Мейденхед Юнайтед» в рамках FA Trophy, где Гейл забил гол в ворота «Мейденхеда», Маркус Гейл стал единственным футболистом, сумевшим отличиться за оба клуба «Уимблдон».

Карьера в сборной 
Вершиной карьеры Гейла стал его вызов в сборную Ямайки. Он был включён в состав сборной Ямайки на чемпионате мира 1998 года.

Примечания 

Футболисты Англии
Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК КуПС
Игроки ФК «Уимблдон» (2002)
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Олдершот Таун»
Футбольные тренеры Англии
Футбольные тренеры Ямайки
Тренеры ФК «Стейнс Таун»